Pamplemousses Sporting Club é um clube de futebol da Maurícia. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Títulos 

 Primera divisiao: 5
 2006, 2010, 2012, 2016, 2017

Clubes de futebol da Maurícia